Osoby:
 David Grondin – francuski piłkarz
 Denis Grondin – kanadyjski duchowny katolicki
 Marc-André Grondin – kanadyjski aktor
 Willy Grondin – francuski piłkarz
Technika:
 „Grondin” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku